Cette page contient les pages d'homonymie de Allagnon et Alagnon.

Allagnon

Patronyme 

 Stéphane Allagnon, un réalisateur, scénariste et producteur français.

Toponyme 

 Lempdes-sur-Allagnon, une commune française située dans le département de la Haute-Loire ;
 Allagnon, un village du Cantal situé sur la commune de Molèdes.

Alagnon

Toponyme 

 Alagnon, une rivière française du Massif central ;
 La Chapelle-d'Alagnon, une commune française située dans le département du Cantal.